Ino of Leucothea (Grieks: Ἰνώ, "Witte Godin") is een figuur uit de Griekse mythologie, de vrouw van Athamas en de moeder van Learches en Melicertes. Haar ouders waren Cadmus en Harmonia. Ino haatte haar twee stiefkinderen, Helle en Phrixus, die ze probeerde te vermoorden door ze te laten offeren aan de goden om een door haar veroorzaakte hongersnood te bedwingen. De twee werden gered door een gouden ram, maar Helle viel van zijn rug af en belandde in de Hellespont, die voortaan haar naam droeg.

Ino was ook de zuster van de zwangere Semele, die door Zeus werd gedood door een list van de jaloerse Hera. Toen ze de zorg op zich nam voor het kind van haar zuster, de god Dionysos, strafte Hera haar door haar krankzinnig te maken. Uiteindelijk wierp Ino zich samen met haar zoon Melicertes in de zee, maar de Olympische goden hadden medelijden met haar en veranderden beide in zeegoden: Ino werd Leucothea, en haar zoon de god Palaemon.

Stamboom 

Griekse god